Крессонса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північ від Парижа, 55 км на південь від Ам'єна, 35 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 446,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Крессонсак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крессонсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза